Landkreis Glauchau ist der Name folgender Landkreise in Sachsen:

 Landkreis Glauchau (1939–1952), siehe Amtshauptmannschaft Glauchau
 Landkreis Glauchau (1990–1994), siehe Kreis Glauchau